Джеймс Джонатан Уилби (, род. 20 февраля 1958 года) — британский .

Юность 
Уилби родился в Янгоне, Мьянма, в семье исполнительного директора корпорации. Он получил образование в школе Террингтон-Холл в Норт-Йоркшире и школе Седберга в Камбрии, затем продолжил обучение на степень по математике в Грей-Колледже Даремского университета. Позднее окончил Королевскую академию драматического искусства.

Карьера 
Первой работой в кино для Уилби стала роль в фильме «Привилегированный», где также снимался Хью Грант. Он наиболее известен по роли в фильме «Морис», за которую получил премию Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Затем он снялся в фильме «Пригоршня праха», за который получил награду Лучший актер на кинофестивале Бари.

Уилби снимался в таких фильмах, как «Повесть о двух городах», «Говардс-Энд», «Возрождение», «Коттон Мэри» и «Госфорд-парк».

Личная жизнь 
Женат на Шане Луизе, у пары четверо детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 New York Times biography
 Hollywood.com biography

Киноактёры Великобритании
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Выпускники Даремского университета
Выпускники колледжа Грей (Даремский университет)
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино